Открытый чемпионат Чили — профессиональный теннисный турнир, проводимый ежегодно в Винья-дель-Маре на открытых грунтовых кортах, является частью ATP тура в серии ATP 250.

Общая информация 
Чилийский теннисный турнир в туре ATP основан накануне сезона-1993, после того как ассоциации не смогла продлить соглашение с Бразильской теннисной федерацией о проведении на её территории своих трёх турниров. Первое соревнование прошло в Сантьяго.

В 1999 году, из-за изменения сроков проведения (турнир переехал в календаре с ноября на начало марта) соревнование не проводилось.

В 2001 году турнир переведён в Винья-дель-Мар.

В 2007 году турнир на один год вошёл в программу тестирования нового формата соревнований ATP: первые раунды были заменены на групповой турнир.

В 2010 году турнир возвращается в Сантьяго.

В 2012 году турнир возвращается в Винья-дель-Мар и проводится до 2014 года.

С 2015 по 2019 год турнир не проводился.

В 2020 году турнир возобновился и стал вновь проходить в Сантьяго.

Победители и финалисты 
Единоличным рекордсменом парного турнира по числу титулов является чилиец Фернандо Гонсалес, четырежды первенствовавший на домашнем турнире и ещё единожды игравший здесь в финале. Четырежды играл здесь в решающих матчах Марсело Риос, но каждый раз уходил с корта побеждённым.

Парный турнир покорялся трижды лишь одному спортсмену — аргентинец Себастьян Прието первенствовал в Чили трижды в период между 1998 и 2008 годами. Также на его счету один проигранный финал.

Дважды решающие игры либо не проводились, либо недоигрывались: в 2008 году был отменён одиночный финал и недоигран парный.

Финалы турнира

См. также 
 Cachantún Cup

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года